Krf je jedna od grčkih prefektura, dio periferije Jonski otoci.

Općine i zajednice 

Krf